Tenisový turnaj na okruhu WTA Pacific Life Open 2008 se konal ve dnech 10. – 23. března v Indian Wells ve Spojených státech amerických venku na dvorcích s tvrdým povrchem. Odměny činily 2 100 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
V závorce je kolo, ve kterém hráčka vypadla. Všechny nasazené hráčky měly v 1. kole volný los.

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. Sekce

2. Sekce

3. Sekce

4. Sekce

Dolní polovina

5. Sekce

6. Sekce

7. Sekce

8. Sekce

Čtyřhra

Nasazení hráček 
V závorce je kolo, ve kterém hráčky vypadly.

Ceny a body do žebříčku

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Související články 
 BNP Paribas Open
 Pacific Life Open 2008 - muži

Reference 

 Pavouk pro dvouhru a čtyřhru

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

WTA Tour 2008
Indian Wells Masters
Tenis v USA v roce 2008